Centauro steht für:

 Centauro, deutsch Kentaur, italienischer Panzertyp
 Centauro (F554), italienische Fregatte
 Centauro-Klasse (1957), auch Canopo-Klasse, italienische Fregattenklasse
 Centauro-Klasse (2000), portugiesische Patrouillenbootsklasse
 131ª Divisione corazzata “Centauro”, italienische Panzerdivision
 Brigata corazzata “Centauro”, italienische Panzerbrigade
 Centauro (Sportgeschäft), brasilianische Kette von Sportgeschäften

Siehe auch:
 Centauros Villavicencio (ehem. kolumbianischer Fußballverein)
 Centaurea (Begriffsklärung)
 Centauri (Begriffsklärung)
 Zentaur/Centaurus (Begriffsklärung)